Борромео () — итальянская фамилия.

 Борромео — известное аристократическое семейство Милана, представители которого до сих пор играют важную роль в городе, а также в окрестностях Лаго-Маджоре.
 Борромео, Агостино (род. 1944) — итальянский профессор и историк, генерал-губернатор Ордена Гроба Господня.
 Борромео, Виталиано (1720—1793) — итальянский куриальный кардинал.
 Борромео, Джиберто Бартоломео (1671—1740) — итальянский куриальный кардинал.
 Борромео, Карло (1538—1584) — кардинал и святой Католической Церкви; деятель Контрреформации.
 Борромео, Луиджи Карло (1893—1975) — епископ Пезаро c 28 декабря 1952 года по 24 июля 1975 год.
 Борромео, Федерико (1564—1631) — итальянский священник, кардинал, архиепископ Милана, покровитель искусств и наук.
 Борромео, Федерико (младший) (1617—1673) — итальянский куриальный кардинал.
 Борромео, Эдоардо (1822—1881) — итальянский куриальный кардинал.
 Висконти Борромео Арезе, Джулио (1664—1750) — итальянский государственный, военный и дипломатический деятель.